

Pessoas 
 George Washington — primeiro presidente dos Estados Unidos
 Washington Luís — presidente do Brasil

Geografia

Estados Unidos 
 Washington (estado)
 Washington, D.C. — capital nacional (nome oficial: Washington, District of Columbia)
 Washington (Carolina do Norte)
 Washington (Geórgia)
 Washington (Illinois)
 Washington (Indiana)
 Washington (Iowa)
 Washington (Kansas)
 Washington (Luisiana)
 Washington (Missouri)
 Washington (Nebraska)
 Washington (Nova Jérsei)
 Washington (Ohio)
 Washington (Oklahoma)
 Washington (Pensilvânia)
 Washington (Utah)
 Washington (Virgínia)
 Washington (Virgínia Ocidental)

Argentina 
 Washington (Córdova) — comuna da província de Córdoba

Futebolistas brasileiros  
 Washington Luiz de Paula (1953-2010)
 Washington César Santos (1960-2014)
 Washington Stecanela Cerqueira (n. 1975)

Outros 
 Washington (árvore)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos